Евге́ний Ви́кторович Набо́ков () — хоккеист, вратарь, воспитанник усть-каменогорской школы хоккея. Играл за сборную Казахстана на чемпионате мира-1994 (группа С1) в Словакии, за сборную России на Олимпиадах в Турине-2006 и Ванкувере-2010, чемпионате мира-2008 в Квебеке. Значительную часть карьеры выступал в НХЛ за команду «Сан-Хосе Шаркс».

Рекордсмен среди всех вратарей, выходцев из стран бывшего СССР, в НХЛ по количеству побед (353) и сухих матчей (59) в регулярных сезонах, а также сыгранных матчей (86), побед (42) и сухих матчей (7) в розыгрышах Кубка Стэнли. По количеству побед и сухих матчей входит в 25 лучших вратарей за всю историю НХЛ.

Чемпион мира 2008 года. Заслуженный мастер спорта России (2009).

Карьера в НХЛ 
Уехал в Северную Америку в 1997 году. Провёл сезоны 1997/1998 и 1998/1999 в АХЛ.

Впервые вышел на лёд в НХЛ 1 января 2000 года в составе «Сан Хосе Шаркс» против «Нэшвилл Предаторз». Набоков заменил Стивена Шилдза и отбил все 4 броска. Первый гол пропустил 11 января в игре против «Сент-Луис Блюз» в момент, когда уезжал с площадки для выпускания 6 полевого игрока при розыгрыше отложенного штрафа.

Первый матч в стартовом составе в НХЛ провёл 19 января 2000 года против «Колорадо Эвеланш», ворота которого защищал Патрик Руа. Перед матчем на телеэкране высветилось соотношение побед вратарей в НХЛ: 0 — 427. Матч завершился со счётом 0-0: Набоков отбил все 39 бросков.

Всего в сезоне 1999/2000 Набоков участвовал в 15 матчах НХЛ, однако большей частью выходил на замену. В сезоне 2000/2001 Набоков считался новичком.

Во втором матче сезона 2000/2001 года получил травму основной вратарь «Шаркс» Стивен Шилдз. Тренер Дэррил Саттер доверил ворота не Микке Кипруссоффу, а Набокову. Шансом, которого вратарь ждал так долго, он воспользовался сполна.

В октябре и декабре Набоков был признан лучшим игроком «Акул». В ноябре и декабре — лучшим новичком в НХЛ. В январе был признан игроком недели в НХЛ. Именно за этот сезон Набоков получил Колдер Трофи — приз лучшему новичку НХЛ. Набоков продолжил выступать за Сан-Хосе дальше, как основной вратарь команды и при нём команда лишь раз не смогла выйти в плей-офф (сезон 2002/03) и также один раз не смогла преодолеть первый раунд плей-офф (сезон 2000/01). Но при этом Евгений, проведя 10 сезонов за Сан-Хосе, так и не смог выиграть главный трофей лиги.

После сезона 2009/10 у Набокова закончился контракт с «Шаркс». Он не смог договориться ни с одним клубом НХЛ и 7 июля 2010 года подписал 4-летний контракт с клубом КХЛ СКА. В СКА Евгений не смог показать выразительной игры и 13 декабря по обоюдному согласию контракт был расторгнут с официальной формулировкой «по семейным обстоятельствам».

21 января 2011 года Евгений Набоков подписал контракт с «Детройт Ред Уингз» до конца сезона и в соответствии с регламентом НХЛ был выставлен на драфт отказов, откуда вратаря забрал «Нью-Йорк Айлендерс», но Евгений отказался выступать за «островитян». В свою очередь руководство «Айлендерс» заблокировало контракт Набокова и для продолжения игры в НХЛ ему пришлось отработать этот контракт. Сезон 2011/12 Евгений начал в составе «Айлендерс», а по ходу сезона продлил контракт с командой ещё на год, закрепившись в составе в качестве основного вратаря. В июле 2013 года «Нью-Йорк Айлендерс» вновь продлил на год контракт с Набоковым.

Перед сезоном 2014/2015 подписал контракт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», однако в начале 2015 года был выставлен на драфт отказов, а 9 февраля 2015 был обменян в «Сан-Хосе Шаркс». 11 февраля 2015 объявил о завершении карьеры.

С 2015 по 2019 годы Набоков работал скаутом и тренером по развитию вратарей в «Сан-Хосе Шаркс». 11 ноября 2019 года был назначен на пост тренера вратарей «Сан-Хосе».

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения 

 Победитель чемпионата МХЛ 1994/95 в составе московского «Динамо».
 Колдер Трофи — 2001 год.
 Является рекордсменом клуба «Сан-Хосе Шаркс» среди вратарей по целому ряду статистических показателей:
 Наибольшее количество сыгранных игр в сезоне: 77 (2007/08)
 Наибольшее количество минут проведенных на поле за сезон: 4560 мин (2007/08)
 Наибольшее количество побед в сезоне: 46 (2007/08)
 Наибольшее количество «сухих» игр за сезон: 9 (2003/04)
 Наибольшее количество сыгранных игр в регулярном чемпионате: 563
 Наибольшее количество минут проведенных на поле в регулярном чемпионате: 32490 мин
 Наибольшее количество побед в регулярном чемпионате: 293
 Наибольшее количество «сухих» игр регулярном чемпионате: 50
 Наибольшее количество минут проведенных на поле в Кубке Стэнли за сезон: 1052 мин (2003/04)
 Наибольшее количество побед в Кубке Стэнли за сезон: 10 (2003/04)
 Наибольшее количество «сухих» игр в Кубке Стэнли за сезон: 3 (2003/04)
 Наибольшее количество сыгранных игр в Кубке Стэнли: 80
 Наибольшее количество минут проведенных на поле в Кубке Стэнли: 4818 мин
 Наибольшее количество побед в Кубке Стэнли: 40
 Наибольшее количество «сухих» игр в Кубке Стэнли: 7
 Чемпион мира в составе сборной России (2008 год).
 Лучший вратарь турнира по мнению директората IIHF, вратарь символической сборной турнира.
Принимал участие в «Матчах всех звёзд» НХЛ: в 2001 и 2008 годах.
Является одним из всего 10 вратарей, забросивших шайбу в матче НХЛ («Сан-Хосе Шаркс» — «Ванкувер Кэнакс» 10 марта 2002 года) и единственным вратарем, забросившим шайбу в большинстве..

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июня 2009 года) — за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах.

Примечания

Ссылки 
 И. Рабинер, «Вратарь, сын вратаря» — «Спорт-Экспресс», 16 июня 2001
 Интервью с Набоковым накануне Олимпиады-2010 в Ванкувере — «Спорт-Экспресс», 5 февраля 2010

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты России
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Кливленд Ламберджэкс»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Обладатели Колдер Трофи
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Заслуженные мастера спорта России
Хоккейные тренеры России